

Informatica 
 Inversion of Control – Inversion of Control

Sigle 
 International Olympic Committee – Comitato Olimpico Internazionale
 Intergovernmental Oceanographic Commission – Commissione oceanografica intergovernativa
 International Ornithological Congress – Congresso ornitologico internazionale
 "International Olive Council" – Consiglio Oleicolo Internazionale